Zsinna község () község Szeben megyében, Romániában. Központja Zsinna, beosztott falvai nincsenek.

Fekvése 
Szeben megye délnyugati részén helyezkedik el, Nagyszebentől 50, Szelistyétől 25 kilométerre. A DJ 106E megyei úton közelíthető meg. Fehér, Hunyad, Gorj megyékkel és Râmnicu Vâlceaval szomszédos.

Népessége 
1850-től a népesség alábbiak szerint alakult:

A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 3750 fő volt, melynek 85,57-a román és 4,27%-a roma. Vallási hovatartozás szempontjából a lakosság 85,41%-a ortodox és 4,37%-a baptista.

Története

Nevezetességei 
A község területéről az alábbi épületek és építmények szerepelnek a romániai műemlékek jegyzékében:
 zsinnai csontház (LMI-kódja SB-IV-m-B-12623)
 zsinnai Angyali üdvözlet templom (SB-II-m-B-12409)
 Zsinna 213. számú lakóház (SB-II-m-B-12408)

Országos szinten védett területek:
 La Grumaji: kristályos pala képződmény
 Pintenii din coasta Jinei (= a Zsinna-oldal sarkantyúi): kristályos pala képződmény
 Szebeni-havasok Natúrpark
 Masa Jidovului (= a zsidó asztala): kristályos pala képződmény

Híres emberek 
 Zsinnán született Constantin Stezar (1814-1909) katonatiszt, az ASTRA alapító tagja.

Jegyzetek

Források 
 

Szeben megye községei